Юрий Николаевич Белоконь:
 Белоконь, Юрий Николаевич (1950—2009) — советский архитектор.
 Белоконь, Юрий Николаевич (род. 1938) — советский и российский химик.